Пищиков — фамилия.
 Пищиков, Александр Кузьмич (1905—1986) — советский кинооператор.
 Пищиков, Всеволод Илларионович (1923—2017) — специалист в области проектирования швейных машин.
 Пищиков, Вячеслав Алексеевич (род. 1933) ― советский российский инженер и педагог.

См. также 
 Пищик (значения)
 Пищики
 Пищиково